Leszczewo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Leszczewo (Jeleniewo), Dorf der Gmina Jeleniewo, Woiwodschaft Podlachien
 Leszczewo (Suwałki), Dorf der Gmina Suwałki, Woiwodschaft Podlachien